

Pessoas
Gregor Mendel
Menachem Mendel Schneersohn
Nate Mendel

Outros
3313 Mendel
Mendel (cratera marciana)

Desambiguação